S'empra a tort, per castellanisme, registre per al registrament, enregistrament o registració, ço és l'acció o resultat de registrar i tampoc no vol dir escorcoll
 Registre, en sentit figurat, qualsevol document, suport físic o virtual dissenyat i creat específicament per a contenir informació 
 Registre (música), manera concreta de sonar un instrument 
 Registre vocal, cada una de les categories de veus humanes en funció de les tessitures més agudes o més greus que poden cantar
 Registre lingüístic, variació del llenguatge en funció de la situació d'ús o de context
 Registre (informàtica), ítem únic de dades implícitament estructurats en una taula dins d'una base de dades
 Registre (estructura de dades), tipus de dada estructurada format per la unió de diversos elements sota una mateixa estructura 
 Registre a decalatge, registre de mida fixa en el qual els bits es desplacen a cada cop de rellotge 
 Registre CNAME o registre Canonical Name, tipus de registre de recurs en el Sistema de Noms de Domini (DNS) 
 Registre fòssil, zona de fòssils i la totalitat dels objectes que l'envolten així com la seva situació en formacions rocoses 
 Registre públic, institució establerta amb fins de donar publicitat formal a determinats fets, circumstàncies o drets, que controlat per administracions públiques
 Registre de la propietat, registre públic de caràcter oficial en el qual s'inscriuen els drets de propietat privada sobre els béns immobles 
 Registre civil, registre de caràcter oficial i públic per deixar constància dels fets o actes relatius a l'estat civil de les persones 
 Registre Regional d'Internet, organització que gestiona l'assignació i el registre de recursos de números d'Internet en una determinada regió del món
 Registre electrònic d'empreses licitadores 
 Miscel·lània:
 Fitxer de registre, fitxer que conté un llistat de totes les accions que ha realitzat un servidor web per atendre les peticions dels visitants d'un determinat lloc web 
 Codi de registre de les entitats financeres, codi de 4 dígits que correspon a cada entitat financera espanyola 
 Clau de registre, clau del clarinet que s'utilitza per tocar al segon registre